Ove (Sehestedt) Juul kan syfta på flera personer:

 Ove Juul (1615-1686), dansk godsägare och ämbetsman
 Ove Juul (1700-1766), dansk officer och godsägare
 Ove Sehestedt Juul (1830-1882), dansk godsägare och politiker
 Ove Sehestedt Juul (1892-1948), dansk godsägare och hovjägmästare